Het ATP-toernooi van Hilversum 1992 (met de officiële naam  't Melkhuisje 1992) werd van 20 tot en met 26 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van 't Melkhuisje in de Nederlandse stad Hilversum.

In de enkelspelfinale was de Tsjechoslowaak Karel Nováček te sterk voor zijn Spaanse tegenstander Jordi Arrese. In de dubbelspelfinale versloeg het Nederlandse duo Paul Haarhuis/Mark Koevermans het Zweedse koppel Mårten Renström/Mikael Tillström.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 5 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Karel Nováček
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=2
| RD1-score1-4=7
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Jordi Arrese
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=6
| RD1-score2-4=5
}}

Bovenste helft

Onderste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= P Haarhuis
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=5
| RD1-team02= M-K Goellner
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=7
| RD1-team03= M Koevermans
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-team04= T Guardiola
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-team05= J Yzaga
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= M Tillström
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= T Kempers
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=62
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= A Tsjesnokov
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=8
| RD1-team09=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hilversum
ATP-toernooi van Hilversum